Стани́слав Гроф (; ) — чешский и американский психолог и психиатр. Один из пионеров психоделической терапии, входит в число основателей трансперсональной психологии. Создатель метода холотропного дыхания. Почётный член Российского психологического общества.

Биография 
Закончил медицинский факультет Карлова университета в Праге в 1956 году. Начинал карьеру как практикующий психиатр-клиницист, работавший в направлении психоанализа.  проходил у . После перехода в 1961 году в  начал систематическое изучение терапевтического потенциала ЛСД. В 1965 году защитил в Чехословацкой академии наук диссертацию на соискание степени доктора философии по медицине. 

В 1967 году был приглашён на двухлетнюю стажировку в Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (США), после которой остался там профессором. В 1969 году выступил одним из учредителей «». Тогда же присоединился к , посвящённому психоделической терапии и осуществлявшемуся в то время в  при . 

С 1973 года работал в Институте Эсален в Биг-Суре (штат Калифорния). В 1977 году совместно с  и  основал , президентом которой являлся в 1978—1982 годах. С 1995 года — профессор факультета психологии Калифорнийского института интегральных исследований.

Научный вклад

Картография бессознательного 
Гроф ввёл понятие систем конденсированного опыта (СКО). В его основу положено представление о том, что не все эмоциональные и психосоматические заболевания обусловлены только лишь особенностями послеродового развития индивида. Причины психических проблем могут лежать в ещё более глубоких слоях психики. Модель, которая описывает эти слои, исследователь назвал картой человеческой психики и опубликовал её в 1975 году. 

Карта психики была построена на основании данных, полученных в ходе сеансов психоделической терапии. Она предусматривает деление бессознательного на три уровня:
 личное бессознательное, представляющее собой вытесненный биографический материал, с которым работает классический психоанализ в лице последователей Зигмунда Фрейда;
 перинатальное бессознательное — переживания эмбриона, связанные с травмой рождения, о которой упоминал Отто Ранк;
 трансперсональное бессознательное — опыт, который лежит за пределами существования индивида. Частными проявлениями данной области являются не только коллективная память или архетипы Карла Густава Юнга, но и такие странные переживания, как отождествление человека с животными либо даже неодушевлёнными субстанциями (металлами, минералами). В последних двух типах переживаний Гроф усматривает психологические корни тотемизма и анимизма.

Базовые перинатальные матрицы 

Очень подробно разработана у Грофа тема перинатального бессознательного. Рассматривая проблему духовного кризиса, исследователь сформулировал тезис о том, что такого рода кризисы протекают по модели архетипа «смерти—возрождения». Аналогичную модель он усмотрел в переживаниях рождения, испытываемых пациентами в психоделических состояниях. Эти переживания Гроф разбил на четыре типа, которые назвал базовыми перинатальными матрицами (БПМ):
 БПМ-I — безмятежное внутриутробное существование, пациент видит архетипические образы рая;
 БПМ-II — начало схваток, плод сжимается мышцами матки, возникает чувство тревоги и безысходности, переживаются архетипические образы ада;
 БПМ-III — движение плода по родовым путям, сопровождается удушьем, переживается как отчаянная борьба за существование, вызывает сплав боли и удовольствия;
 БПМ-IV — появление на свет, когда за пиком боли вдруг следуют облегчение и релаксация.

Холотропное дыхание 

После наложенного в США запрета на ЛСД Станиславу Грофу понадобился новый инструмент для погружения пациентов в изменённые состояния сознания. В этой роли выступил созданный им вместе с женой Кристиной метод холотропного дыхания, восходящий к практике пранаямы. Метод сочетает интенсивное глубокое дыхание и музыку. Учащённое дыхание вызывает гипервентиляцию лёгких, а специальная музыка усиливает эмоции, связанные с вытесненным бессознательным материалом, тем самым провоцируя его выход.

В отличие от других методик глубинной психологии, холотропное дыхание не предполагает анализа и интерпретаций опыта пациента, полученного в изменённом состоянии сознания. Тем самым, разработанная Грофом техника представляет собой альтернативу методам, основанным на вербальной коммуникации между терапевтом и клиентом.

Философские взгляды 
От научных достижений С. Грофа следует отличать его попытки дать объяснение феноменам, с которыми он сталкивался в своей практике. Так, если критики учёного признают ценность метода холотропного дыхания или как минимум накопленных им эмпирических данных (хотя и не все), то предлагаемые интерпретации многие считают неубедительными.

На ранних этапах научной карьеры Гроф призывал к осторожности в решении вопроса о том, может ли психоделический опыт доказывать существование жизни после смерти. Или могут ли психические переживания «прошлой жизни» служить методом исторического исследования. Однако постепенно он пришёл к выводу, что  
данные опытов с ЛСД требуют радикального пересмотра парадигм, существующих в психологии, психиатрии, медицине и, возможно, в науке вообще.

Гроф разделяет представление о том, что мир творится и управляется Абсолютным сознанием. При этом все отдельные субъекты сознания сохраняют сущностную тождественность своему источнику, а также друг другу. Благодаря этому холотропные переживания позволяют человеку отождествить себя с чем угодно, от молекулы до самого Абсолютного разума. Наконец, душа человека бессмертна и переживает множество воплощений на пути восхождения к более совершенным формам бытия.

Критика 
Главным объектом критики со стороны оппонентов Грофа является смешение эмпирических данных, полученных им при погружении пациентов в изменённые состояния сознания, с собственными интерпретациями. По мнению оппонентов, психические переживания людей в холотропных сеансах являются недостаточным аргументом для отрицания материалистического монизма. Выводы С. Грофа, основанные на этих переживаниях, нельзя ни верифицировать, ни фальсифицировать. А потому его утверждения о природе реальности являются философской или религиозной онтологией, но не научной концепцией. Дополнительное недовольство оппонентов вызывает некритичное отношение Грофа к трудам таких авторов, как Фритьоф Капра.

В 2000 году Гроф стал бронзовым лауреатом  (), которая присуждается . Основанием для присуждения стало «переплавление шаманских практик в так называемую технику холотропного дыхания». В 2007 году Гроф стал уже бриллиантовым лауреатом антипремии за изобретение и исследование холотропного состояния сознания, которое разрывает пространственно-временные связи.

Награды и почётные звания 
 1959 год — премия имени , ежегодно вручаемая в Чехословакии награда за наиболее выдающийся вклад в области психиатрии. 
 1993 год — почётная премия .
 2007 год —  от , для поощрения «тех деятелей науки, которые учились на общепринятых теориях, но тем не менее стараются переступить их каноны, расширив и углубив научные познания».
 2007 год — звание почётного профессора Московского государственного университета.
 почётный член Российского психологического общества.

Семья 
Первый брак Грофа распался к 1975 году. Затем его женой стала сотрудница Института Эсален американка Кристина Хили (в девичестве Валье), получившая впоследствии известность под именем  (1941—2014). После её смерти Станислав женился 1 апреля 2016 года на психотерапевте Бригитте Гроф (в девичестве Асхауер, род. в 1960).

Примечания

Литература

Список произведений 
 Realms of human unconscious: Observations from LSD research (1975)
 
 With J. Halifax. The Human encounter with death (1977)
 
 LSD Psychotherapy. — Hunter House, 1980. — 352 p. — ISBN 0897930088. — ISBN 978-0897930086. (Первое издание.)
 ЛСД психотерапия / пер. с англ. Георгия Валериевича. — . (Самиздат, есть в электронных библиотеках.)
 With Cr. Grof. Beyond death: The gates of consciousnes (1981)
 Beyond the brain: Birth, death and transcendence in Psychotherapy (1985)
 
 The adventure of self-discovery: Dimensions of consciousness and new perspectives in Psychotherapy (1988)
 
 Ed. by Ch. Grof. Spiritual emergency: When personal transformation becomes a crisis (1989)
 
 With Ch. Grof. The stormy search for the Self: A guide to personal growth through transformative crisis (1990)
 
 With H. Z. Bennet. The Holotropic mind: The three levels of Human Consciousness and how they shape our lives (1992)
 
 
 Books of the dead: Manuals for living and dying (1993)
 The cosmic game: Explorations of the frontiers of human consciousness (1998)
 
 
 The transpersonal vision (1998)
 
 With P. Russell & E. Laszlo. The consciousness revolution: A transatlantic dialogue (1999)
 
 The Psychology of the future: Lessons from modern consciousness research (2000)
 
 The call of the jaguar (2000)
 
 With M. Sullivan. Caterpillar dreams (2004) 
 The Ultimate journey: Consciousness and the mystery of death (2006)
 
 When the impossible happens: Adventures in non-ordinary reality (2006)
 
 LSD: doorway to the numinous: The groundbreaking psychedelic research into realms of the human unconscious (2009)
 With Ch. Grof. Holotropic breathwork: A new approach to self-exploration and therapy (2010)
 
  Healing our deepest wounds. The holotropic paradigm shift (2012)

Библиография

Энциклопедии и словари

Научные издания

Популярные издания

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Праге
Персоналии:Трансперсональная психология
Психологи по алфавиту
Психологи США
Психологи Чехии
Выпускники Карлова университета
Антипрогибиционизм в сфере наркотиков и ПАВ в США
ЛСД
Исследователи психоделиков
Преподаватели Калифорнийского института интегральных исследований
Преподаватели Университета Мэриленда в Балтиморе